Panepistiomio Aristotelis, universitet i Thessaloniki. Universitetet är Greklands största med 63 000 studenter fördelade över 35 institutioner. Panepistimio Aristotelis öppnades 1925.

Externa länkar
Panepistimio Aristotelis

Utbildning i Grekland